{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Гран-при 
|-
|align = "center" | Борнмут, Англия
|-
|align = "center" | 14 — 26 октября 1997
|-
|align = "center" | Bournemouth Int. Conference Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ 350 000
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 143 (Квинтен Ханн)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 1996 — Марк Уильямс
|-
| Чемпион 1997 — Доминик Дэйл 
|-
| Финалист — Джон Хиггинс
|-
|}Гран-при 1997 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 14 по 26 октября 1997 года в Борнмуте, Англия. Победителем турнира стал Доминик Дэйл, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:6.

В последний раз турнир проводился в Борнмуте.

 Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 5 000
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000
 Общий призовой фонд: £ 350 000

 Высший брейк 

 143 — Квинтен Ханн
 143 — Эльфи Бёрден (квалификация)

 Результаты 1/32 финала

 Марк Уильямс 5:2 Майкл Джадж  
 Мэттью Стивенс 5:1 Стив Джеймс  
 Даррен Морган 5:4 Уэйн Джонс  
 Билли Снэддон 5:4 Мэттью Коуч  
 Стивен Ли 5:4 Трой Шоу  
 Пол Хантер 5:1 Мартин Кларк  
 Джон Пэррот 5:1 Дрю Хенри  
 Брайан Морган 5:0 Питер Маккалэх  
 Ронни О'Салливан 5:4 Брэдли Джонс  
 Джон Рид 5:3 Род Лоулер  
 Тони Драго 5:2 Юэн Хендерсон  
 Пол Уайкс 5:2 Фергал О’Брайен  
 Джеймс Уоттана 5:4 Стивен О'Коннор  
 Марк Кинг 5:2 Крейг Макгилливрэй  
 Джон Хиггинс 5:1 Ли Гриффин  
 Квинтен Ханн 5:2 Джо Свэйл 

 Джейми Бёрнетт 5:3 Стивен Хендри  
 Дэйв Харольд 5:3 Джерард Грин  
 Стив Дэвис 5:3 Питер Лайнс  
 Доминик Дэйл 5:3 Энди Хикс  
 Пол Дэвис 5:1 Ален Робиду  
 Крис Смолл 5:0 Деннис Тейлор  
 Найджел Бонд 5:2 Дэвид Грэй  
 Эльфи Бёрден 5:3 Гэри Уилкинсон  
 Джонатан Бёрч 5:3 Питер Эбдон  
 Мик Прайс 5:3 Энтони Дэвис  
 Уэйн Браун 5:4 Энтони Хэмилтон  
 Терри Мёрфи 5:0 Иан Маккалох  
 Алан Макманус 5:2 Стюарт Петтман  
 Дэвид Ро 5:1 Нил Фудс  
 Вилли Торн 5:4 Кен Доэрти  
 Джимми Уайт 5:0 Джейсон Фергюсон

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
1997 год в снукере